Lamwo (plaats), plaats in Oeganda
 Lamwo (district), district in Oeganda